Manea désigne notamment :
 un prénom tahitien, Manea, venant de l’archipel des Australes et signifiant « Beau » / « Belle ».
 la musique manea, manele ou mani, style musical rom
 un prénom roumain, notamment porté par Manea Mănescu (1916-2009), homme politique roumain

Patronyme 

 Elham Manea (1966-), universitaire et imame suisso-yéménite
 Norman Manea, né en 1936, écrivain roumain

Toponyme 

 Manea, village situé dans le Cambridgeshire au Royaume-Uni.

Voir aussi 
 Mania (mythologie)